Chimel steht für:

 Chimel (Guatemala), eine Ortschaft in Guatemala

Chimel ist der Familienname folgender Personen:

 Tony Chimel (* 1967), US-amerikanischer Ringsprecher